«Уайетт Эрп» (, 1994) — американский кинофильм-вестерн режиссёра Лоуренса Кэздана, номинант на премию «Оскар» (за кинооператорское мастерство).

Сюжет 

Биографический фильм (не полностью соответствующий действительности) о легендарном шерифе Уайетте Эрпе. Эпическое повествование о его жизни начинается, когда он, ещё мальчишкой, мечтающий о военных подвигах, пытается убежать на фронт во время Гражданской войны, а заканчивается, когда он вспоминает со своей супругой своё прошлое, плывя на пароходе к берегам Аляски.

В ролях 

 Кевин Костнер — Уайетт Эрп
 Деннис Куэйд — Док Холлидей
 Джин Хэкмен — Николас Портер Эрп
 Дэвид Эндрюс — Джеймс Эрп
 Линден Эшби — Морган Эрп
 Джефф Фэйи — Айк Клэнтон
 Джоанна Гоинг — Джози Маркус
 Марк Хэрмон — Джонни Бехан
 Майкл Мэдсен — Вирджил Эрп
 Кэтрин О’Хара — Элли Эрп
 Билл Пуллман — Эд Мастерсон
 Изабелла Росселлини —  Кейт большой нос
 Том Сайзмор — Бэт Мастерсон
 Джобет Уильямс — Бесси Эрп
 Мэр Уиннингэм — Мэтти Блейлок
 Джеймс Гэммон — мистер Сатерленд
 Карен Грассл — миссис Сатерленд
 Рекс Линн — Фрэнк Маклаури
 Габриэль Фолзе — Билли Клэнтон
 Рэндл Мелл — Джон Клум
 Адам Болдуин — Том Маклаури
 Аннабет Гиш — Урилла Сатерленд
 Льюис Смит — Кёрли Билли Бросиус
 Бетти Бакли — Вирджиния Эрп
 Элисон Эллиотт — Лу Эрп
 МакКензи Астин — Францис О`Рук
 Джеймс Кэвизел — Уоррен Эрп
 Теа Леони — Салли
 Мартин Коув — Эд Росс
 Джек Келер — Боб Хэтч
 Крис Камм — Билли Клейборн
 Бутс Сауферлэнд — Фредерик Уайт
 Джон Лоуор — судья Спайсер
 Скотт Пол — юный Морган
 Бретт Каллен — Сэдли Трамп

Награды и номинации 
 1995 — награда Spur Award («Western Writers of America») за лучший драматический сценарий (Лоуренс Кэздан, Дэн Гордон).
 1995 — премия «Золотая малина» за худшую мужскую роль (Кевин Костнер).
 1995 — премия «Золотая малина» за худший римейк или сиквел (Кевин Костнер, Лоуренс Кэздан, Джим Уилсон).
 1995 — номинация на премию «Золотая малина» за худшую режиссуру (Лоуренс Кэздан).
 1995 — номинация на премию «Золотая малина» за худший фильм (Кевин Костнер, Лоуренс Кэздан, Джим Уилсон).
 1995 — номинация на премию «Золотая малина» за худший актёрский дуэт (Кевин Костнер и каждая из его трех жён).
 1995 — номинация на премию «Американского общества кинооператоров» за выдающиеся заслуги в кинематографе (Оуэн Ройзман).
 1995 — номинация на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу (Оуэн Ройзман).

Примечания 

Фильмы США 1994 года
Фильмы-биографии США
Фильмы о полицейских
Фильмы о братьях
Вестерны США
Фильмы Warner Bros.